Příjmení Krajčovič nese více různých osobností:

 Eugen Krajčovič (1959—2015) - slovenský hokejista
 Ivona Krajčovičová (* 1960) – slovenská herečka
 Juraj Krajčovič (1898–1945) – důlní inženýr a učitel
 Ľubomír Krajčovič (* 1972) – slovenský fotbalista, obránce
 Marián Krajčovič (* 1951) – československý fotbalista, záložník